Aebischer est un nom de famille, surtout porté en Suisse, qui désigne celui qui est originaire d'Aebischen, ferme située à Frauenkappelen, dans le canton de Berne. En France, c'est dans le Haut-Rhin que le nom est le plus répandu.

 David Aebischer (1978-), gardien de hockey suisse ;
 David Aebischer (2000-), défenseur de hockey suisse ;
 Émile Aebischer dit Yoki (1922-2012), artiste suisse, père de Patrick Aebischer ;
 Matthias Aebischer (1967-), journaliste et personnalité politique suisse ;
 Max Aebischer (1914-), homme politique suisse ;
 Michel Aebischer (1997-), footballeur suisse ;
 Patrick Aebischer (1954-), ancien président de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ;
 René Aebischer (1941-2012), homme politique suisse.

Patronyme suisse